Deux saints ont porté le nom d'Épiphane.
 Épiphane de Salamine, évêque de Chypre.
 Épiphane de Pavie, évêque de Pavie.

Epiphane